Littorophiloscia är ett släkte av kräftdjur. Littorophiloscia ingår i familjen Philosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Littorophiloscia